Hrvatska pučka stranka (1919.) – povijesna hrvatska politička stranka, djelovala od 1919. do 1929.

 Hrvatska pučka stranka (1997.) – suvremena hrvatska politička stranka, osnovana 1997.